

Сольца — муніципалітет у регіоні Ломбардія,  провінція Бергамо

Сольца — село, в гміні Пілиця Заверцянського повіту Сілезького воєводства